Vernon či Vern Smith může být:

 Vernon Smith (basketbalista) (1958–1992) – americký basketbalista
 Vernon L. Smith (* 1927) – americký profesor ekonomie
 Vern Smith (lední hokejista) (* 1964) – kanadský hokejový obránce